Riegele ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Riegele (1889–1960), deutscher Maler und Grafiker 
 Sebastian Riegele (1876–1947), deutscher Brauer

Riegele bezeichnet zudem:
 Brauerei S. Riegele, deutsche Brauerei